|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2016 vond plaats van 9 tot en met 20 maart 2016 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 28e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2016. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 27 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Simona Halep was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Serena Williams.

Het dertiende reekshoofd, Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse Serena Williams in twee sets. Azarenka wist voor de tweede keer het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven, na een eerdere overwinning in 2012. Het was haar negentiende WTA-titel, de tweede van 2016.

Azarenka is nu als enige speelster meer dan driemaal erin geslaagd om Serena Williams in een enkelspelfinale te verslaan. Door deze overwinning kwam zij opnieuw binnen in de top tien.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde – daarin was zij niet opgewassen tegen Samantha Stosur. Haar landgenote Alison Van Uytvanck strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens had zich met succes door het kwalificatietoernooi geslagen. In het hoofdtoernooi kwam zij daarentegen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza kwamen niet verder dan de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Vania King en Alla Koedrjavtseva.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Bethanie Mattek-Sands / Coco Vandeweghe won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Julia Görges en Karolína Plíšková in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mattek-Sands had daarnaast al zeventien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Vandeweghe geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Ana Ivanović uit Servië. Zij waren via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd, maar verloren hun openingspartij tegen de als vierde geplaatste Tsjechische dames Hlaváčková / Hradecká.

De Nederlandse Kiki Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2016
Indian Wells